Polylobatispora är ett släkte av svampar. Polylobatispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polylobatispora